Хи́тченс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Хитченс, Джерри (1934—1983) — английский футболист.
 Хитченс, Кристофер (1949—2011) — американский журналист, публицист и писатель.
 Хитченс, Питер (род. 1951) — английский журналист и писатель, брат Кристофера Хитченса.
  (род. 1962) — британский дипломат, посол Великобритании в Японии (2012—2016).
  (род. 1992) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Канзас-Сити Чифс» (2019).

См. также 
 Хитчингс
 Хиченс
 Хатчинс